Termenul „Gemünd” se poate referi la:

Gemünd (Our) commună din Eifel districtul Bitburg-Prüm, Germania
Gemünd (Schleiden), localitate ce aparține de Schleiden districtul Euskirchen
Vezi și: Gemünden, Gmünd, Neckargemünd